Wozzeck ist der Titel folgender Opern nach dem Drama Woyzeck von Georg Büchner:
 Wozzeck (Berg), Oper von Alban Berg (1925)
 Wozzeck (Gurlitt), Oper von Manfred Gurlitt (1926)

Wozzeck ist der Titel folgender Verfilmungen des Dramas Woyzeck:
 Wozzeck (1947), Film von Georg Klaren nach Büchners Drama
 Wozzeck (1972), Film von Joachim Hess nach Bergs Oper
 Wozzeck (1987), TV-Film von Brian Large nach Bergs Oper
 Wozzeck (1994), TV-Film von Patrice Chéreau nach Bergs Oper
 Wozzeck (1996), TV-Film von Peter Mussbach nach Bergs Oper

Siehe auch:
 Woyzeck (Begriffsklärung)